Mouillac kan syfta på:
 Mouillac, Gironde
 Mouillac, Tarn-et-Garonne